

Filmografia 
 Hotel Chevalier (2007)

Collegamenti esterni